Eugène d'Harcourt kan syfta på:

* Eugène d'Harcourt (1786–1865), fransk politiker och diplomat
 Eugène d'Harcourt (1859–1918), fransk dirigent och kompositör